Го́льцман (от немецкого и идиш Holz — «бревно, древесина») — еврейская или немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гольцман, Абрам Зиновьевич (1894—1933) — советский хозяйственный и партийный деятель.
 Гольцман, Александр Михайлович — главный конструктор. Лауреат Ленинской премии.
 Гольцман, Антон — бенедиктинский монах.
 Гольцман, Вильгельм (Хольцман, более известен как Ксиландр; 1532—1576) — немецкий гуманист-эллинист XVI века.
 Гольцман, Даниель — мейстерзингер XVI века.
 Гольцман, Евгения Тевьевна (1897—1964) — организатор кинопроизводства.
 Гольцман, Катерина Игоревна (род. 1991) — журналист, режиссёр, общественный деятель.
 Гольцман, Леонид Соломонович (род. 1937) — украинский и израильский гобоист, концертмейстер, музыкальный педагог.
 Гольцман, Михаил Соломонович (псевдоним Михаил Семёнович Светин; 1930—2015) — актёр театра и кино.

См. также 
 Хольцман

Примечания